SNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Ignacio de Moxos (Bolivia)